Ija (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Ija (mjesec), Jupiterov satelit